

Musica 
 Fatboy – gruppo musicale svedese
 Fatboy Slim – disc jockey, produttore discografico e beatmake britannico
 Fatboy – album dei Moe del 1992

Altro 
 Harley-Davidson Fat Boy – motocicletta prodotta in serie dalla Harley-Davidson
 Fat Boy – panino canadese
 Fatboy – personaggio della soap opera EastEnders